Ganga hace referencia a varios artículos:

Minería
 Ganga (minería), mineral sin valor que acompaña a los minerales metálicos, o mena, en los filones;

Animales y plantas
 Ganga (ave), el nombre común de las aves de la familia pteroclídidas, orden ciconiformes, pertenecientes a los géneros Pterocles y Syrrhaptes;
 Zarapito ganga o simplemente ganga, nombre común en Cuba de las aves de la especie Bartramia longicauda;
 Gangas, nombre común de la planta Arctium lappa;

India
 Río Ganges, o Gánga en sánscrito, uno de los principales de la India;
 Ganga (diosa), personificación del Ganges para los hinduistas;
 Dinastía Ganga Occidental, reino del sur de la India (años 350 a 1000);
 Dinastía Ganga Oriental, reino en el golfo de Bengala a lo largo de la Baja Edad Media;

Personas
 Ganga Zumba (a. 1630-1678), primer soberano del Quilombo de los Palmares en el Brasil colonial, durante la segunda mitad del siglo XVII;
 Ginés Ganga (1900-1944), dirigente socialista español exiliado en México tras el fin de la Guerra Civil Española;
 Sharda Ganga (1966-), directora, escritora de obras de teatro y columnista surinamesa.

Enlaces externos